

Грез () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Грез () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Грез () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Лозер
 Грез () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Лот

Прізвище 
 Жан-Батіст Грез (1725—1805) — французький живописець.